Юрий Петрович Кочетков (10 октября 1932 года, г. Магнитогорск, РСФСР, СССР — 17 декабря 1996 года, г. Саратов, Российская Федерация) — советский и российский государственный, политический и общественный деятель.

Биография 
Трудовой путь начал в 1951 году. После завершения учёбы в Саратовском авиационном техникуме был направлен на Саратовский авиационный завод помощником мастера цеха, затем становится старшим мастером. Окончил Саратовский политехнический институт.

Член КПСС с 1956 г. С 1954 г. комсорг ЦК ВЛКСМ на авиационном заводе. С 1955 г. первый секретарь райкома, второй, первый секретарь Саратовского горкома ВЛКСМ. С 1960 г. второй, первый секретарь Саратовского обкома ВЛКСМ.

В 1968 г. Ю. П. Кочеткова избирают секретарём парткома Саратовского авиационного завода. С 1970 г. он первый секретарь Заводского райкома КПСС. С 1974 г. по 1984 г. работает первым секретарём Саратовского горкома КПСС.

С октября 1984 г. Ю. П. Кочетков инспектор ЦК КПСС. С апреля 1985 г. по февраль 1989 г. второй секретарь ЦК КП Армении.

В апреле 1989 г. Ю. П. Кочеткова избирают заместителем, а в феврале 1991 г. первым заместителем председателя президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).

В апреле 1992 г. ССОД был преобразован в Российскую ассоциацию международного сотрудничества. Председателем ассоциации была избрана В. В. Терешкова, заместителем председателя — Ю. П. Кочетков. Одновременно, с октября 1992 г. он становится начальником Главного управления организационного обеспечения деятельности Российского агентства международного сотрудничества и развития (РАМСИР). В 1994 г. Ю. П. Кочетков возглавил Управление сотрудничества с субъектами РФ, российскими неправительственными организациями и странами СНГ Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве Российской Федерации (Росзарубежцентр), созданного вместо РАМСИР.

С 1986 по 1990 годы — кандидат в члены ЦК КПСС. Делегат XXIII, XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС и XIX Всесоюзной партконференции.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР XI созыва, депутатом Верховного Совета Армянской ССР XI созыва, депутатом Верховного Совета РСФСР IX и X созывов.

17 декабря 1996 г. Ю. П. Кочетков скончался.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (1981)
 орден Трудового Красного Знамени (1971, 1974)
 орден «Знак Почёта» (1956, 1966)
 медаль «За освоение целинных земель» (1957)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1982)

Увековечение памяти 
В 2002 году на доме в Саратове, где в 1977-1984 годах проживал Ю.П. Кочетков установлен памятный барельеф работы саратовского художника-скульптора Н.В. Бунина.

Примечания

Литература 
 Советский энциклопедический словарь. Изд. четвёртое, исп. и доп. М.: Советская энциклопедия, 1989.
 Известия ЦК КПСС, 1989, № 6
 Кочетков Г. Ю. Линия жизни. Беседы. Воспоминания. Статьи. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 2002. 592 с.
 Наумов С. Ю., Саранцев Н. В. Партийно-политическая элита страны и руководящие кадры Саратовской области (1941—1991): очерки истории.— Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. 272 с.
 Менякин И. Ю. Юрий Петрович Кочетков, секретарь горкома / https://www.vzsar.ru/blogs/4001
 «Имя в саратовской истории». Юрий Кочетков, Юрий Мысников, Юрий Менякин / https://www.vzsar.ru/news/2017/05/02/imya-v-saratovskoi-istorii-urii-kochetkov-urii-mysnikov-urii-menyakin.html
 Саратовский комсомол. Первые секретари (руководители) Саратовского обкома комсомола / http://komsomol-100.clan.su/publ/1-1-0-195

Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари Саратовского горкома КПСС
Инспекторы ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Армении
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва